

Nom de personne 

 Didier Koré (né en 1989), footballeur ivoirien ;
 Hele Kõre (née en 1980), actrice et chanteuse estonienne ;
 Louise Koré (née en 1961), athlète ivoirienne ;
 Marie Koré (1912-1953), militante de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ;
 Moïse Koré (né en 1956), pasteur ivoirien ;
 Touka Ramadan Koré, général tchadien.

Kore est un prénom notamment porté par :
 Kore Yamazaki (née en 1990), mangaka japonaise.

Nom de lieu 

 Kore, woreda de la région Oromia, en Éthiopie ;
 Koré, commune de la province du Mouhoun au Burkina Faso.

Arts et musique 
  est un groupe de musiciens nantais ;
 Kore est un producteur de musique français qui a fait partie du duo de production Kore et Skalp ;
 une korè est une statue de la période archaïque de la sculpture grecque représentant une jeune femme ;
 Korè est aussi une façon de désigner Perséphone.
 Kóre. Ýdro., un groupe de pop rock  grec.

Voir aussi